Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Kąkolewska − polska siatkarka
 Jan Kąkolewski − podpułkownik Wojska Polskiego
 Krzysztof Kąkolewski − polski literat
 Piotr Kąkolewski − polski aktor dziecięcy i architekt

Zobacz też 
 Konkolewski